Rudar je lahko:
 rudar - oseba, ki dela v rudniku
 Nogometni klub Rudar Velenje
 Nogometni klub Rudar Trbovlje
 Rokometni klub Rudar Trbovlje
 Rudar, Živinice (Bosna in Hercegovina)